Coluber diadema est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Coluber diadema Bonelli, 1834 est un synonyme de Hemorrhois hippocrepis (Linnaeus, 1758)
 Coluber diadema Schlegel, 1837 est un synonyme de Spalerosophis diadema (Schlegel, 1837)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Colubrinae